Марк Ноулз и Макс Мирни су бранили титулу, али учествовали су са другим партнерима те године. 

Мирни је са Јевгениј Кафељников изгубио у четвртфиналу од Ђоана Балселса и Андреја Ољховског.

Ноулз је у пару са Данијелом Нестором успео одбранити титулу победивши у финалу Балселса и Ољховског са 6:3, 6:1.

Носиоци 

 Јевгениј Кафељников /  Макс Мирни (четвртфинале)
 Марк Ноулз /  'Данијел Нестор (победници)

<li>  Давид Принозил /  Ненад Зимоњић (четвртфинале)
<li>  Симон Аспелин /  Цирил Сук (четвртфинале)

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 2001."

Отворено првенство Катара у тенису 2001.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови